Нихаев — фамилия. Известные носители:

 Нихаев, Всеволод Павлович (род. 1999) — молдавский и российский футболист, полузащитник.
 Нихаев, Ефим Максимович (1913—1979) — Герой Советского Союза.